Hans Koch – strażnik obozu koncentracyjnego
 Hans Koch – niemiecki prawnik, ofiara nazizmu
 Hans Koch – niemiecki historyk, oficer Abwehry